Porritt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Porritt (1900–1994), neuseeländischer Arzt, Politiker und Leichtathlet
 Luisa Porritt (* 1987), britische Politikerin, MdEP